Ella može značiti:

Naselja
 Ella, Šri Lanka, grad u Šri lanki
 Ella, Kentucky, grad u Kentuckyju
 Ella, Pennsylvanija, grad u Pennsylvaniji
 Ella, Wisconsin, grad u Wisconsinu

Ljudi
 Marinela Jantoš, umjetničkog imena Ella, hrvatska pop pjevačica, jedna od predstavnica cro dance-a